Black Army kan syfta på:

Black Army - Stockholm – AIK:s största supporterklubb
Svarta legionen – en kunglig ungerska armé under 1400-talet